Born in Africa, un album del musicista ugandese Philly Lutaaya  con la Afrigo Band
 Born in Africa, un documentario autobiografico realizzato da Philly Lutaaya
 Born in Africa, un album del musicista nigeriano Dr. Alban